Die World-Rugby-Weltrangliste (bis 2014 IRB-Weltrangliste) ist die offizielle Weltrangliste für Rugby-Union-Nationalmannschaften, die vom Weltverband World Rugby (früher International Rugby Board, kurz IRB) geführt wird. Sie wurde erstmals im September 2003 veröffentlicht und ermöglicht es, in regelmäßigen Abständen die Stärke der international aktiven Mannschaften zu bestimmen und zu vergleichen.

Die in der Regel wöchentlich aktualisierte Rangliste wird anhand eines „Punktetausch“-Systems berechnet, bei der eine Mannschaft der anderen Punkte wegnimmt. Die Anzahl der Punkte, die getauscht wird, basiert auf dem Spielergebnis, der relativen Stärke beider Mannschaften und der Höhe des Sieges. Ebenfalls mitberücksichtigt wird der Heimvorteil. Das System wurde so konzipiert, dass die Bedeutung länger zurückliegender Spiele kontinuierlich abnimmt und die aktuellen Ergebnisse eine größere Gewichtung erhalten. Während der Rugby-Union-Weltmeisterschaften wird die Anzahl der zu vergebenden Punkte verdoppelt, um die herausragende Bedeutung dieses Wettbewerbs zu unterstreichen, wodurch der Weltmeister nach dem Ende des Turniers in der Regel auch Weltranglistenerster wird. Jedes Mitglied von World Rugby wird mit 0 bis 100 Punkten gewertet. Die bestplatzierte Mannschaft hat üblicherweise eine Wertung von über 90 Punkten.

Männer

Aktuelle Weltrangliste 
Stand: 28. November 2022

Weltranglistenerste

Frauen

Aktuelle Weltrangliste 
Stand: 28. November 2022

Weblinks 
 Aktuelle World-Rugby-Weltrangliste

Weltrangliste
Rugby